Dans le football africain le Classement 5-Year de la CAF () est utilisé pour déterminer le nombre de clubs de chaque fédération membre de la CAF qui pourra participer aux compétitions continentales. À l'heure actuelle, les fédérations classées dans les douze premiers peuvent présenter deux participants dans chacune des compétitions continentales des clubs africains, pour les autres, ils ne peuvent en présenter qu'un seul par compétition.

Débuts du classement 

Avant 2004, la Confédération africaine de football organisait trois compétitions continentales pour les clubs (Ligue des champions de la CAF, Coupe de la CAF et la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe), et chaque fédération était autorisée à présenter un seul participant à chaque compétition.

Toutefois, en 2004, la Coupe de la CAF et la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe furent regroupées dans une seule et même compétition, la Coupe de la confédération, et plutôt que de limiter à un seul le nombre de clubs de chaque fédération présents dans cette nouvelle compétition, la CAF a décidé d'accorder deux places dans la Coupe de la confédération, et une place supplémentaire en Ligue des champions à chacun de ses membres présent dans les douze premiers d'un nouveau classement qui s'appelait « CAF 5-Year Ranking »

Comme le classement UEFA, le classement de la CAF utilise les résultats des cinq dernières saisons terminées des clubs, chacune pondérée également aux autres. Mais il existe quelques différences tel :

 Plus de tournois sont inclus (Supercoupe de la CAF, Coupe du monde des clubs de football)
 Le nombre de points annuels acquis par une fédération n'est pas adapté selon le nombre de participants aux compétitions africaines des clubs (mieux la fédération est classée, plus elle a de chance d'engranger plus de points).
 Les points ne sont pas accordés pour chaque match, mais pour le niveau atteint par chaque club.
 Seuls les clubs qui font partie des huit dernières équipes du tournoi obtiendront des points.

Le système initial 
Le classement initial (pour les tournois de 2004) a été fait en fonction des performances des pays dans les 5 années précédentes (1998 à 2002) dans les compétitions tenues par la CAF.

Selon ce système, le top 12 était composé des pays suivants: Tunisie (36 points), Égypte (31 points), la Côte d'Ivoire (27 points), Maroc (24 points), Afrique du Sud (17 points), Algérie (17 points), Cameroun (14 points), Ghana (12 points), Angola (12 points), Nigeria (10 points), RD Congo (8 points) et le Sénégal (6 points).

La controverse de la saison 2005 
En juillet 2004, la CAF informe ses membres que le classement de la saison 2005 pour les différentes compétitions se fera selon le même classement que la saison précédente (de 1998 à 2002). On ignore pourquoi la CAF n'a pas mis à jour son classement pour les années de 1999 à 2003 (suivant ainsi l'exemple de l'UEFA qui met son classement à jour chaque saison), car il semble que la CAF avait assez de temps pour le mettre à jour. Depuis cette saison, la CAF adopte pour chaque saison le classement des cinq dernières années avec un décalage d'une année, par exemple pour la saison 2009, le classement prend en compte les résultats de 2003 à 2007.

Critères pour l'obtention des points 
La CAF a approuvé les critères de base, sur la base des critères utilisés lors de l'élection des Clubs africain du  en 2000, pour l'attribution de points en 2003. Depuis lors, le seul changement (en 2005) a été l'ajout de critères qui récompense les clubs qui atteignent les demi-finales de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Cette méthodologie a également été utilisée pour créer un classement de tous les temps pour les clubs de la CAF (l'addition des points qui auraient été obtenus par chaque club en fonction de ses résultats depuis 1965).

Le tableau ci-dessous indique les années au cours desquelles le tournoi a été exécuté.

Classement pour les compétitions de 2019  

Légende
 LDC - Ligue des champions de la CAF
 CC - Coupe de la confédération

Les fédérations au-dessus de la ligne verte peuvent présenter deux représentants lors des compétitions africaines des clubs, les autres fédérations ne peuvent en présenter qu'un seul.

Classement pour les compétitions de 2020 

Légende
 LDC - Ligue des champions de la CAF
 CC - Coupe de la confédération

Les fédérations au-dessus de la ligne verte peuvent présenter deux représentants lors des compétitions africaines des clubs, les autres fédérations ne peuvent en présenter qu'un seul.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Confédération africaine de football
 Ligue des champions de la CAF
 Coupe de la confédération

Liens externes 
 CAF 5-Year ranking sur rsssf.com
 African clubs ranking sur cafonline.com

Palmarès de la CAF